

Дерябіно — присілок, Варнавинський район, Нижньогородська область
 Дерябіно — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область